Sopeña puede referirse a:

Gabriel Sopeña: cantautor y profesor aragonés.
Germán Sopeña: periodista y escritor argentino.
Sopeña: localidad del municipio de Cabuérniga, Cantabria (España).
Sopeña: localidad del municipio de Liendo, Cantabria (España).
Sopeña: localidad del municipio de Los Ausines, Burgos (España).
Dolores Sopeña: fundadora de la Obra Social Cultural Sopeña (OSCUS), del Movimiento de Laicos Sopeña y del Instituto Catequista Dolores Sopeña (España).
Sopeña: barrio de Guayaquil, Ecuador.
 Paseo de Sopeña: paseo en la localidad de Segorbe, Castellón.